Erkennen, teils auch Erkenntnis oder Erkennung, bezeichnet:

 die Erkenntnis (f.), den Prozess und das Ergebnis eines durch Einsicht oder Erfahrung gewonnenen Wissens, siehe Erkenntnis
 den Prozess und das Ergebnis der sinnlichen Wahrnehmung und Identifizierung, siehe Erkennung
 das Erkenntnis (n.), eine Form gerichtlicher Entscheidungen, siehe Urteil (Österreich)
 veraltet auch die rechtliche Anerkennung
 veraltet (u. a. biblisch) für Begattung, Geschlechtsverkehr haben

Erkenntnis steht außerdem für:

 Erkenntnis. An International Journal for Analytical Philosophy, eine philosophische Fachzeitschrift

Siehe auch:

 Wiedererkennung
 Identifizierung
 Erkenntnistheorie
 Erkenntnis und Befreiung (ehemalige österreichische Zeitschrift)